

Кокарал — колишній острів в Аральському морі
 Кокарал — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Кокарал — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Кокаральська гребля